Щитоноски () — рід жуків з родини листоїдів.

Опис 
Жуки зазвичай в довжину досягають 5-8 мм. Тіло сплощене, кругле або овальне, деякі види мають яскравий малюнок, часто з металевим відблиском.

Екологія та місцеперебування 
Цих жуків можна зустріти на полях, луках, в парках та садах.

Систематика 
Види роду:

Джерела 
 Бровдий В. М. Жуки-листоеды. Щитоноски и шипоноски. — Фауна Украины. Т. 19. Жуки. Вып. 20. — Киев, 1983.
 Jolanta Świętojańska1 & Lech Borowiec Comparative description of last instar larva of Cassida informis Boheman, 1862 and Cassida varians Herbst, 1799 (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae) (англ.). — Wrocław, 2007. — Vol. 18, no. 2. — P. 297—314.

Посилання 
 encyclopedia.farlex.com

Примітки 

Щитоноски
Роди листоїдів